Carl Paeßler ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Paeßler (Carl Wilhelm Gottfried Paeßler; 1809–1884), deutscher Lehrer, Pastor und Oologe
 Carl Friedrich Richard Paeßler (1856–1942), deutscher Kapitän und Forschungsreisender